Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke des kongolesischen Rappers und Sängers Maître Gims. Den Schallplattenauszeichnungen zufolge hat er bisher mehr als 8,6 Millionen Tonträger verkauft. Seine erfolgreichste Veröffentlichung ist das Album Ceinture noire mit über einer Million verkauften Einheiten.

Alben

Studioalben

Kompilationen

EPs

Singles

Als Leadmusiker

Als Gastmusiker

Statistik

Chartauswertung

Auszeichnungen für Musikverkäufe

Weblinks 
Charts
 Chartquellen: FR BEW BEF DE AT CH

Diskografie:

Einzelnachweise 

Maitre Gims